Первая лига 1953 () — 16-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1953
Албания
1953 год в Албании